Silbenlänge steht für:

 die Zahl der Einheiten, aus denen eine Silbe besteht, siehe Silbenlänge (Linguistik)
 die für die Artikulation einer Silbe benötigte Zeit, siehe Silbendauer
 die Länge oder Kürze einer Silbe in der Phonologie, siehe Silbenquantität
 in der (antiken) Verslehre die Länge bzw. Kürze von Silben im Kontext des Verses, siehe Quantität

Siehe auch: